Ujan Mas (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Ujan Mas (Sungai Are), een plaats in Indonesië
Ujan Mas (Pengandonan), een plaats in Indonesië